Српска лига Београд у сезони 2015/16. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

Клубови у сезони 2015/16.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

1 Бараж за опстанак у Српској лиги Београд:
 Прва искра Барич - Турбина Вреоци 2:0
 Турбина Вреоци - Прва искра Барич 3:5
Наредне сезоне ће Прва искра Барич играти у Српској лиги Београд, док се Турбина из Вреоца сели у Београдску зону.

Легенда:

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт 

Српска лига Београд
Београд